Raucher steht für:

 eine Person, die die Gewohnheit hat, Tabak zu rauchen, siehe Tabakrauchen
 die Kurzbezeichnung für Raucherabteile sowie -zimmer
 eine Form unterseeischer vulkanischer Aktivität: Schwarze oder Weiße Raucher
 volkstümliche Bezeichnung für Fahrzeuge, die auffällige Rauchwolken emittieren

Raucher ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Raucher (* 1928), US-amerikanischer Drehbuchautor

Siehe auch:

 Smoker